Артём Сергеевич Бурделёв (род. 11 февраля 1991 года, Славгород) — российский хоккеист, нападающий хоккейного клуба Алматы.

Биография 
Родился и начал заниматься хоккеем в небольшом городке под названием Славгород Алтайского края. Воспитанник новосибирского хоккея. Старт профессиональной карьеры официально произошел в Новосибирске в 2007 году. Сначала Артем выступал за фарм-клуб команды КХЛ «Сибирь», затем в 2009—2010 году стал одним из лидеров «Сибирских Снайперов» в МХЛ.

В 53 играх Артем набрал 39 (17+22) очков.

В сезоне 2011—2012. Артем переехал в Астану и стал выступать в составе местной «молодежки» — «Снежных Барсов». На счету Артема по итогам сезона оказалось 30 очков в 66 играх.

В сезоне 2012—2013 в составе курганского «Юниора» завоевал золотые медали первенства МХЛ.

В 2013—2014 пополнил состав КХЛ в системе «Барыса».

В текущем сезоне форвард выступал в чемпионате Казахстана за фарм-команду «Номад», где за 12 проведенных игр по системе гол+пас набрал 11 очков (7+4), при показателе полезности «+5» и двух минутах штрафа.

В 2017 году принимал участие в Зимней Универсиаде, где выиграл со сборной Казахстана серебряные медали.

В сезоне 2018—2019 Обладатель Кубка Казахстана в составе Алтай-Торпедо.

Статистика 

Хоккеисты России